Helm kan syfta på:

Geografi
 Helm Island – en ö i Kanada

Personer
 Brigitte Helm (1906–1996), en tysk skådespelerska
 Darren Helm (1987–), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
 John L. Helm (1802–1867), en amerikansk politiker
 Levon Helm (1940–2012), en amerikansk rockmusiker
 Mathew Helm (1980–), en australisk simhoppare
 Richard Helm – en medlem av the Object Technology Practice Group
 Rüdiger Helm (1956–), en östtysk kanotist
 Theodor Helm (1843–1920), en österrikisk musikolog och musikkritiker
 Zach Helm (1975–), en amerikansk manusförfattare och regissör

Fiktiva företeelser
 Helms klyfta – en fiktiv plats i J.R.R. Tolkiens universum Midgård
 Helm Hammarhand eller Helm Hammarnäve – Rohans nionde kung av första linjen

Se även
 Helm Creek – flera
 Helm Glacier – flera
 Helm Lake – flera
 Helm Peak – flera
 Helm Point – flera